Pragmopycnis är ett släkte av svampar. Pragmopycnis ingår i familjen Helotiaceae, ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Disksvampar
Pragmopycnis